Литта:

 Литта — миланская аристократическая фамилия XVII—XIX веков.
 Литта-Висконти-Арезе, Антонио (1748—1820) — франко-итальянский государственный деятель, придворный императора Наполеона, обер-камергер.
 Литта, Джулио Ренато (Юлий Помпеевич; 1763—1839) — российский государственный деятель, обер-камергер, брат предыдущего.
 Литта, Лоренцо (1756—1820) — итальянский кардинал, ватиканский дипломат и куриальный сановник, брат предыдущих.